Christenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Christenberg (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Christenberg, Berg im Burgwald, Hessen